

Antroponimi 
 Gorka – nome proprio di persona in lingua spagnola

Fumetti 
 Gorka – razza di mostri in Monster Allergy
 Gorka –  personaggio del fumetto Dampyr

Geografia 
 Gorka  – insediamento rurale (Russia) nel distretto di Babaevskij, Russia

Persone 
 Irena Górka – cestista polacca